Василишин Михайло Іванович (1918 — 1994) — Герой Радянського Союзу
 Василишин Михайло Іванович (1910 — 1945) — Герой України

Сторінки зі списками однофамільців-тезок